Турчино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турчино — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Турчино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.